Томление/томленье духа — ключевая парадигма романтизма, а также:

 Томление духа — библейский термин из ветхозаветной книги Екклесиаст, часть фразы престарелого мудреца, в течение долгой жизни постигшего всю суетность земного: «всё — суета и томление духа!» ().
 «Томленье духа» (1890) — рассказ Николая Лескова.
 «Томление духа» (1912, альманах «Шиповник», № 17) — роман Осипа Дымова.
 «Томление духа» (1916, «Альманах муз») — сборник поэзии Владимира Гиппиуса.
 «Томление духа» (1962) — рассказ, часть фантастической повести «Полдень, XXII век» (1959—1962) братьев Стругацких.

См. также 
 Суета сует